Wilhelm Endres ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Endres (Ingenieur, 1893) (1893–1970), deutscher Maschinenbaumechaniker und Hochschullehrer
 Wilhelm Endres (Ingenieur, 1927) (1927–2007), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer